De (Sint-)Jorisstraat is een straat in de historische binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in oostelijke richting, van de kruising met de Markt/Lomstraat/Peperstraat tot aan de vijfsprong Grote Kerkstraat/Parade/Gasthuisstraat/Begijnengang. De Jorisstraat dient als directe verbinding van de Peperstraat met de Parade.

Geschiedenis 
Tot in de Tweede Wereldoorlog lagen aan de Marktzijde, aan de achterzijde van het stadhuis, nog huizen. Dit gedeelte van de Markt werd destijds nog aangeduid als Groenmarkt. Tegen het einde van de oorlog, tijdens bombardementen van de Geallieerden op de stadsbrug, werd een groot deel van de binnenstad verwoest. Zo ook het gedeelte gelijk ten noordoosten van het stadhuis. Direct na de oorlog werd door het gemeentebestuur besloten, om op die plek de huizen niet meer op te bouwen. Zo ontstond een directe verbinding tussen de Peperstraat en de Parade.

Aan oostzijde lag sinds 1509 het Sint-Jorisgasthuis. Destijds lag de ingang nog op de Gasthuisstraat. In 1718 werd er een kerk aan vastgebouwd door de protestantse gemeenschap, die vanaf 1702 definitief in bezit kwam van het complex. Na de oorlog werd de deels verwoeste kerk gerenoveerd, en in 1957 was de restauratie voltooid. Ook werd de ingang vanaf dat moment verlegd naar de Jorisstraat.

Externe links 
 Gemeentelijke monumentenwebsite Venlo, Sint-Joriskerk

Straat in Venlo binnenstad